i3 (читается ай-три) — многозначный термин:
 i3 (программа) — оконный менеджер для X Windows System.
 Intel Core i3 — семейство x86-процессоров среднего сегмента, выпускаемое с 2010 года.
 BMW i3 — легковой автомобиль B-класса с электрическим двигателем.